Salou peut désigner :

Toponymie 

 Salou, commune située en Catalogne (Espagne).

Anthroponymie 
 Salou Ibrahim, un joueur de football contemporain qui joue actuellement à SV Zulte Waregem. 
 Louis Salou (1902-1948), acteur français